Ладыжено — название населённых пунктов в России:

 Ладыжено — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Ладыжено — деревня в Каменском районе Тульской области.